

Persone 
 Alfredo Gargiulo – critico letterario, scrittore e traduttore italiano
Domenico Gargiulo, noto come Micco Spadaro – pittore italiano
Francesco Saverio Gargiulo – magistrato, docente e capo della segreteria della Presidenza del Consiglio dei ministri
Gerardo Carmine Gargiulo – cantautore, paroliere e compositore italiano
Ivana Gargiulo – scenografa italiana
Mario Gargiulo – calciatore italiano
Mario Gargiulo – produttore cinematografico, sceneggiatore e regista italiano
Terenzio Gargiulo – musicista e compositore italiano

Altro 
Villa Gargiulo – edificio storico di Napoli